Ayblinger oder Aiblinger ist der Name mehrerer Personen:

 Johann Kaspar Aiblinger (1779–1867), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Joseph Adam Ayblinger (1664–1722), deutscher Jurist und Hochschullehrer